Spelman ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Spelman (* 1958), britische Politikerin
 Hayley Spelman (* 1991), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Henry Spelman (1562–1641), britischer Parlamentarier und Historiker
 Timothy Mather Spelman (1891–1970), US-amerikanischer Komponist

Siehe auch:
 Spelmann
 Speelman
 Spellman